Гостилицкий — мемориал, входящий в Зелёный пояс Славы. Расположен на 23 км Гостилицкого шоссе в деревне Гостилицы.

История 
Сооружён в 1967 году трудящимися Куйбышевского района Ленинграда в деревне Гостилицы.

Авторы проекта: архитектор А. И. Лапиров, скульптор Г. П. Якимова.

К 70-летнему юбилею Победы в 2015 году мемориал полностью отреставрирован, восстановлены памятные надписи с именами погибших героев. Реставрационные работы выполнялись известной петербургской компанией ООО «НПиПО Союзстройреставрация».

Описание 
8-метровый обелиск из гранита установлен в память о подвигах советских воинов в Великой Отечественной войне.

Памятник установлен на братской могиле 3185 советских воинов, четверо из которых Герои Советского Союза:

 Пальчиков, Сергей Прокофьевич
 Рытов, Николай Александрович
 Скуридин, Иван Куприянович
 Спирин, Александр Иванович

Фото

Литература

Ссылки 
 Д. В. Осипов «Стоят обелиски и памятники на земле ораниенбаумской» Санкт-Петербургский университет, № 9 10 июля 2008

Памятники Ломоносовского района (Ленинградская область)
Зелёный пояс Славы